Kurie může být:

 římská kurie neboli papežská kurie
 diecézní kurie, v České republice označovaná též jako konzistoř
 volební kurie, separátní voličská skupina delegující své zástupce do parlamentu v zemích bez rovného volebního práva
 Kúria, v Uhersku skromnější sídlo střední a drobné šlechty nebo městské šlechtické sídlo.

Externí odkazy